В одиночному розряді тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (Переможниця)
 Відсутня
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)
  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)

 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Керолайн Кулмен (3-тє коло)
 Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Клаудія Порвік (чвертьфінал)
 Клер Вуд (1-ше коло)
 Хрістіна Пападакі (2-ге коло)
 Джері Інгрем (2-ге коло)
 Андреа Темешварі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

U.S. Women's Hard Court Championships